Chain of Command steht für:

 Chain of Command (1994), US-amerikanischer Film von David Worth 
 Chain of Command (2015), US-amerikanischer Film von Kevin Carraway (2015) 
 Chain of Command – Helden sterben nie, US-amerikanischer Film von John Terlesky (2000) 
 Chain of Command (Spiel), ein Tabletop-Spiel